Fire Station No. 1 bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fire Station No. 1 (Denver, Colorado), NRHP-ID: 79000586
 Fire Station No. 1 (Muncie, Indiana), NRHP-ID: 88002126
 Fire Station No. 1 (Roanoke, Virginia), NRHP-ID: 73002224
 Fire Station No. 1 (Tacoma, Washington), NRHP-ID: 86000974